Зянкино — название населённых пунктов в России:

 Зянкино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Зянкино — деревня в Ярском районе Удмуртии.